Гудель:

 Гудель, Бруно (род. 1966) — хорватский гандболист.
 Гудель, Иван (род. 1960) — югославский хорватский футболист и футбольный тренер.
 Гудель, Неманья (род. 1991) — сербский футболист, полузащитник.